Mỹ Phước (Bình Dương)
 Mỹ Phước (Long Xuyên)